Las siglas HPS pueden hacer referencia a:

Síndrome pulmonar por hantavirus. Enfermedad infecciosa producida por hantavirus.
Síndrome de Hermansky-Pudlak. Enfermedad de origen genético.
HPS Helsinki. Equipo de fútbol de Finlandia.
Seer*HPS. Herramienta de construcción de software.
Lámpara_de_vapor_de_sodio. Lámpara de vapor de sodio